McCleery ist der Familienname folgender Personen:

 Alan McCleery (1929–2022), kanadischer Kanute
 Albert McCleery (1911–1972), US-amerikanischer Fernsehproduzent
 Finnis D. McCleery (1927–2002), US-amerikanischer Armeeoffizier
 James McCleery (1837–1871), US-amerikanischer Politiker und Offizier
 Michael McCleery (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 William McCleery (1887–1957), nordirischer Politiker

Siehe auch:

 McCleary